Erik I van Saksen-Lauenburg (?-1360), hertog van Saksen-Lauenburg
 Erik II van Saksen-Lauenburg (1318/20-1368), hertog van Saksen-Lauenburg
 Erik III van Saksen-Lauenburg (?-1401), hertog van Saksen-Lauenburg
 Erik IV van Saksen-Lauenburg (1354-1411), hertog van Saksen-Lauenburg
 Erik V van Saksen-Lauenburg (?-1434), hertog van Saksen-Lauenburg
 Erik van Saksen-Lauenburg (1472-1522), prins-bisschop van Hildesheim (1502-1503) en Münster (1508-1522)